Семигоро́дняя — железнодорожная станция и прилегающий населённый пункт в Харовском районе Вологодской области, административный центр Семигороднего сельского поселения. Расположена на берегу реки Двиница. Находится в 15 км на юго-западе от районного центра (Харовск).

История 
Станция была основана 1 августа 1896 года, когда из Вологды в Архангельск прокладывали железную дорогу.Название станции было дано по находившейся неподалёку (ныне посёлок Возрождение) Семигородней Успенской пустыни. Пустынь, в свою очередь, называлась так, потому что находилась в Семигородней волости, название которой, по одной из версий, произошло от семи селений, располагавшихся на семи небольших холмах («горах»).

Чуть позже вокруг станции возник посёлок. Становление посёлка во многом было связано с деятельностью лесопромышленников братьев Задунаевских. Тогда же поселение и стало приобретать свою лесопромышленную направленность и специализацию. В начале XX века доставка леса с делянок на станцию Семигородняя велась лошадьми.

После установления советской власти заводы Задунаевских были национализированы, а в 1920-х годах был образован Семигородний мехлесопункт, который вскоре был переименован в Семигородний леспромхоз. Леспромхоз стал ключевым и единственным предприятием посёлка.

Новый виток развития поселения был связан со строительством Семигородней узкоколейной железной дороги (УЖД) в 1946 году. По мере продвижения строителей УЖД в глубину лесного массива на восток Вологодской области, вдоль магистрали дороги появлялись лесозаготовительные посёлки. Семигородняя УЖД считалась одной из передовых в стране, а Семигородний леспромхоз — одним из гигантов лесной отрасли. Объёмы вывозки Семигородней УЖД в 1970-х — начале 1980-х годов были колоссальны: 500—520 тыс. м³ леса в год.

С конца 1980-х годов объёмы перевозок многократно сократились, а леспромхоз пришёл в упадок: лесосырьевая база оказалась в основном выработанной, а перевозки по многокилометровой УЖД — нерентабельными. Кроме того, износ железнодорожной ветки и как следствие постоянные аварии приносили леспромхозу огромные убытки.

К 1990 году объём работы УЖД был сокращён вдвое, а к концу 1990-х прекратилась вывозка леса из самых крупных посёлков по Семигородней УЖД — Дружбы и Согорок. Лесопункты были признаны нерентабельными, и леспромхоз от них отказался. С упадком предприятия заметному ухудшению подверглась и вся хозяйственная жизнь посёлка.

Общая информация 
В Семигородней есть учреждение среднего образования (Семигородняя средняя общеобразовательная школа) с интернатом, детский сад (сейчас расположен в здании школы), амбулатория, отделение связи, участковый пункт милиции; строится физкультурно-оздоровительный комплекс. Недалеко от посёлка расположено кладбище.

Доступны услуги сотового оператора «МегаФон», «МТС», «Билайн». Распространены стационарные телефоны.

Среди телевизионных каналов присутствуют «ОРТ», «Россия 1» и «Россия К». В связи с небольшим выбором телевизионных каналов многие местные жители устанавливают у себя спутниковые тарелки «Триколор-ТВ».

День посёлка отмечается в конце августа, когда проходит Семигородняя (в самом посёлке) и Успенская (по всему сельскому поселению) ярмарки.

Население 
По переписи 2002 года население — 1686 человек (768 мужчин, 918 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

В 2006 году население составляло 1822 человека.

Транспортное сообщение 
Станция Семигородняя имеет регулярное железнодорожное сообщение с районным (Харовск) и областным (Вологда) центром. На станции делают остановку следующие пассажирские поезда:

Автомобильное сообщение с посёлком осуществляется через Харовск, откуда ведёт 15-километровая грунтовая дорога.

Примечания

Ссылки 
 Сообщество поселка Семигородняя
 Семигородняя в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района